Ву́лиця Василя Кука — назва вулиць у різних населених пунктах України.
 Вулиця Василя Кука — вулиця в місті Винники.
 Вулиця Василя Кука — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Василя Кука — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Василя Кука — вулиця в місті Новий Буг.
 Вулиця Василя Кука — вулиця в місті Сарни.

Див. також 
 Провулок Василя Кука